Mussy kan syfta på:

Belgien 

 Mussy-la-Ville, en del av kommunen Musson

Frankrike 

Mussy-sur-Seine, kommun i departementet Aube, 
 Mussy-sous-Dun, kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Mussy-la-Fosse, kommun i departementet Côte-d'Or,